

Architettura 
 Palazzo Guerrini Bratti – edificio monumentale in contrada Chiaramonti a Cesena

Persone 
 Alessandro Bratti – manager italiano
 Andrea Bratti – vescovo cattolico italiano